Di seguito una lista di asteroidi dal numero 32001 al 33000 con data di scoperta e scopritore.

32001-32100 

|-
| 32001 Golbin
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32002 Gorokhovsky
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32003 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32004 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32005 Roberthalfon
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32006 Hallisey
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32007 Amirhelmy
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32008 Adriángalád
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32009 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32010 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32011 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 32012 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 32013 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 32014 Bida
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 32015 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32016 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32017 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32018 Robhenning
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32019 Krithikaiyer
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32020 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32021 Lilyjenkins
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32022 Sarahjenkins
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32023 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32024 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32025 Karanjerath
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 32026 -
| 
| 27 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 32027 -
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 32028 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32029 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32030 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32031 Joyjin
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32032 Askandola
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32033 Arjunkapoor
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32034 Sophiakorner
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32035 -
| 
| 3 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32036 -
| 
| 4 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32037 Deepikakurup
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32038 Kwiecinski
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32039 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32040 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32041 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32042 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32043 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32044 Lakmazaheri
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32045 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32046 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32047 Wenjiali
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32048 Kathyliu
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32049 Jonathanma
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32050 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32051 Sadhikamalladi
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32052 Diyamathur
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32053 Demetrimaxim
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32054 Musunuri
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32055 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32056 Abrarnadroo
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32057 Ethannovek
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32058 Charlesnoyes
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32059 Ruchipandya
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32060 Wyattpontius
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32061 -
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32062 Amolpunjabi
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32063 Pusapaty
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32064 -
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32065 Radulovacki
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32066 Ramayya
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32067 Ranganathan
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32068 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32069 Mayarao
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32070 Michaelretchin
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32071 Matthewretchin
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32072 Revanur
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32073 Cassidyryan
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32074 Kevinsadhu
| 
| 10 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32075 -
| 
| 1 maggio 2000
| Spacewatch
|-
| 32076 -
| 
| 2 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32077 -
| 
| 2 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32078 Jamesavoldelli
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32079 Hughsavoldelli
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32080 Sanashareef
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32081 -
| 
| 9 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32082 Sominsky
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32083 -
| 2000 KO
| 24 maggio 2000
| Črni Vrh
|-
| 32084 -
| 
| 28 maggio 2000
| Spacewatch
|-
| 32085 Tomback
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32086 Viviannetu
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32087 Vemulapalli
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32088 Liamwallace
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32089 Wojtania
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32090 Craigworley
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32091 Jasonwu
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32092 Brianxia
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32093 Zhengyan
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32094 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32095 -
| 
| 24 maggio 2000
| Spacewatch
|-
| 32096 Puckett
| 
| 27 maggio 2000
| M. Collins, M. White
|-
| 32097 -
| 
| 24 maggio 2000
| Spacewatch
|-
| 32098 -
| 
| 25 maggio 2000
| Spacewatch
|-
| 32099 -
| 
| 28 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32100 -
| 
| 28 maggio 2000
| Spacewatch
|}

32101-32200 

|-
| 32101 Williamyin
| 
| 29 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32102 -
| 
| 23 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32103 Re'emsari
| 
| 23 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32104 -
| 
| 24 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32105 -
| 
| 24 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32106 -
| 
| 24 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32107 Ylitalo
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32108 Jovanzhang
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32109 -
| 
| 28 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32110 -
| 
| 28 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32111 -
| 
| 28 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32112 -
| 
| 28 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32113 -
| 
| 28 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 32114 -
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32115 -
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 32116 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32117 -
| 
| 5 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32118 -
| 
| 6 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 32119 -
| 
| 6 giugno 2000
| Spacewatch
|-
| 32120 Stevezheng
| 
| 6 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32121 Joshuazhou
| 
| 5 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32122 -
| 
| 7 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32123 -
| 
| 1 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32124 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32125 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32126 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32127 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32128 Jayzussman
| 
| 5 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32129 -
| 
| 7 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32130 -
| 
| 1 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32131 Ravindran
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32132 Andrewamini
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32133 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32134 -
| 
| 7 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32135 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32136 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32137 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32138 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32139 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32140 -
| 
| 8 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32141 -
| 
| 1 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32142 -
| 
| 3 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32143 -
| 
| 11 giugno 2000
| P. R. Holvorcem
|-
| 32144 -
| 
| 9 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32145 Katberman
| 
| 7 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32146 Paigebrown
| 
| 7 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32147 -
| 
| 6 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32148 -
| 
| 6 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32149 -
| 
| 6 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32150 -
| 
| 6 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32151 Seanmarshall
| 
| 5 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32152 -
| 
| 3 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32153 -
| 
| 3 giugno 2000
| LONEOS
|-
| 32154 -
| 2000 MH
| 23 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 32155 -
| 2000 MN
| 22 giugno 2000
| Spacewatch
|-
| 32156 -
| 2000 MY
| 24 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 32157 -
| 
| 26 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 32158 -
| 
| 29 giugno 2000
| J. Broughton
|-
| 32159 -
| 
| 25 giugno 2000
| NEAT
|-
| 32160 -
| 
| 27 giugno 2000
| W. Bickel
|-
| 32161 -
| 
| 24 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32162 -
| 
| 25 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32163 Claireburch
| 
| 24 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 32164 -
| 
| 7 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32165 -
| 
| 9 luglio 2000
| G. Hug
|-
| 32166 -
| 
| 3 luglio 2000
| Spacewatch
|-
| 32167 -
| 
| 5 luglio 2000
| Spacewatch
|-
| 32168 -
| 
| 10 luglio 2000
| P. R. Holvorcem
|-
| 32169 -
| 
| 6 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32170 -
| 
| 6 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32171 -
| 
| 1 luglio 2000
| R. H. McNaught
|-
| 32172 -
| 
| 10 luglio 2000
| P. R. Holvorcem
|-
| 32173 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32174 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32175 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32176 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32177 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32178 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32179 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32180 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32181 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32182 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32183 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32184 Yamaura
| 
| 8 luglio 2000
| BATTeRS
|-
| 32185 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32186 -
| 
| 5 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32187 -
| 
| 5 luglio 2000
| Spacewatch
|-
| 32188 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32189 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32190 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32191 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32192 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32193 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32194 -
| 
| 4 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32195 -
| 
| 2 luglio 2000
| Spacewatch
|-
| 32196 -
| 2000 OK
| 19 luglio 2000
| G. Hug
|-
| 32197 -
| 2000 OV
| 24 luglio 2000
| J. Broughton
|-
| 32198 -
| 
| 24 luglio 2000
| Spacewatch
|-
| 32199 -
| 
| 27 luglio 2000
| Črni Vrh
|-
| 32200 Seiicyoshida
| 
| 28 luglio 2000
| Y. Ikari
|}

32201-32300 

|-
| 32201 -
| 
| 29 luglio 2000
| J. Broughton
|-
| 32202 -
| 
| 29 luglio 2000
| J. Broughton
|-
| 32203 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32204 -
| 
| 24 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32205 -
| 
| 24 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32206 -
| 
| 29 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32207 Mairepercy
| 
| 28 luglio 2000
| M. Collins, M. Gahran
|-
| 32208 Johnpercy
| 
| 28 luglio 2000
| M. Collins, M. Gahran
|-
| 32209 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32210 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32211 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32212 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32213 Joshuachoe
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32214 Colburn
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32215 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32216 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32217 Beverlyge
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32218 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32219 -
| 
| 31 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32220 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32221 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32222 Charlesvest
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32223 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32224 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32225 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32226 Vikulgupta
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32227 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32228 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32229 Higashino
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32230 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32231 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32232 -
| 
| 23 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32233 Georgehou
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32234 Jesslihuang
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32235 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32236 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32237 Jagadeesan
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32238 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32239 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32240 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32241 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32242 Jagota
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32243 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32244 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32245 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32246 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32247 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32248 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32249 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32250 Karthik
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32251 -
| 
| 31 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32252 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32253 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32254 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32255 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32256 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32257 -
| 
| 31 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32258 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32259 -
| 
| 30 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 32260 Schult
| 
| 29 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32261 -
| 
| 29 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32262 -
| 
| 29 luglio 2000
| LONEOS
|-
| 32263 Kusnierkiewicz
| 
| 31 luglio 2000
| M. W. Buie
|-
| 32264 Cathjesslai
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32265 -
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32266 -
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32267 Hermannweyl
| 
| 1 agosto 2000
| P. G. Comba
|-
| 32268 -
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32269 -
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32270 Inokuchihiroo
| 
| 4 agosto 2000
| BATTeRS
|-
| 32271 -
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32272 Hasegawayuya
| 
| 4 agosto 2000
| BATTeRS
|-
| 32273 -
| 
| 5 agosto 2000
| NEAT
|-
| 32274 -
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32275 Limichael
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32276 Allenliu
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32277 Helenliu
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32278 Makaram
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32279 Marshall
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32280 Rachelmashal
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32281 Shreyamenon
| 
| 1 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32282 Arnoldmong
| 
| 2 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32283 -
| 
| 2 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32284 -
| 
| 2 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32285 -
| 
| 3 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32286 -
| 
| 3 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32287 -
| 
| 5 agosto 2000
| NEAT
|-
| 32288 Terui
| 
| 23 agosto 2000
| BATTeRS
|-
| 32289 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32290 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32291 -
| 
| 24 agosto 2000
| Črni Vrh
|-
| 32292 -
| 
| 24 agosto 2000
| Črni Vrh
|-
| 32293 -
| 
| 24 agosto 2000
| Črni Vrh
|-
| 32294 Zajonc
| 
| 26 agosto 2000
| P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 32295 Ravichandran
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32296 Aninsayana
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32297 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32298 Kunalshroff
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32299 Srinivas
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32300 Uwamanzunna
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|}

32301-32400 

|-
| 32301 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32302 Mayavarma
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32303 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32304 -
| 
| 25 agosto 2000
| Farpoint
|-
| 32305 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32306 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32307 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32308 Sreyavemuri
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32309 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32310 Asherwillner
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32311 Josephineyu
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32312 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32313 Zhangmichael
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32314 Rachelzhang
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32315 Clarezhu
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32316 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32317 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32318 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32319 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32320 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32321 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32322 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32323 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32324 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32325 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32326 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32327 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32328 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32329 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32330 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32331 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32332 -
| 
| 30 agosto 2000
| Spacewatch
|-
| 32333 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32334 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32335 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32336 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32337 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32338 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32339 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32340 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32341 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32342 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32343 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32344 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32345 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32346 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32347 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32348 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32349 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32350 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32351 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32352 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32353 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32354 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32355 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32356 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32357 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32358 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32359 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32360 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32361 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32362 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32363 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32364 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32365 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32366 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32367 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32368 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32369 -
| 
| 24 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32370 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32371 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32372 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32373 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32374 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32375 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32376 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32377 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32378 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32379 Markadame
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32380 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32381 Bellomo
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32382 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32383 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32384 Scottbest
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32385 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32386 -
| 
| 26 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32387 D'Egidio
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32388 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32389 Michflannory
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32390 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32391 -
| 
| 29 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32392 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32393 Galinato
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32394 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32395 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32396 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32397 -
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32398 -
| 
| 20 agosto 2000
| LONEOS
|-
| 32399 -
| 
| 20 agosto 2000
| LONEOS
|-
| 32400 Itaparica
| 
| 21 agosto 2000
| LONEOS
|}

32401-32500 

|-
| 32401 -
| 
| 31 agosto 2000
| Spacewatch
|-
| 32402 -
| 
| 20 agosto 2000
| LONEOS
|-
| 32403 -
| 
| 28 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 32404 -
| 2000 RN
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32405 Jameshill
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32406 Tracyhughes
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32407 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32408 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32409 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32410 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32411 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32412 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32413 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32414 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32415 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32416 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32417 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32418 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32419 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32420 -
| 
| 3 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32421 -
| 
| 3 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32422 -
| 
| 3 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32423 -
| 
| 3 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32424 Caryjames
| 
| 2 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32425 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32426 -
| 
| 2 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32427 -
| 
| 2 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32428 Peterlangley
| 
| 3 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32429 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32430 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32431 -
| 
| 2 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32432 -
| 
| 2 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32433 -
| 
| 3 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32434 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32435 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32436 Eranofek
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32437 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32438 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32439 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32440 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32441 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32442 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32443 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32444 -
| 
| 5 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32445 -
| 
| 6 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32446 -
| 
| 20 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32447 -
| 
| 20 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32448 -
| 
| 20 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32449 Crystalmiller
| 
| 23 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32450 -
| 
| 23 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32451 -
| 
| 23 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32452 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32453 Kanamishogo
| 
| 26 settembre 2000
| M. Yoshimi
|-
| 32454 -
| 
| 23 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32455 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32456 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32457 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32458 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32459 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32460 -
| 
| 23 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32461 -
| 
| 23 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32462 Janmitchener
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32463 -
| 
| 22 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32464 -
| 
| 22 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32465 -
| 
| 23 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32466 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32467 -
| 
| 28 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32468 -
| 
| 28 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32469 -
| 
| 21 settembre 2000
| NEAT
|-
| 32470 -
| 
| 23 settembre 2000
| Spacewatch
|-
| 32471 -
| 
| 24 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32472 -
| 
| 25 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32473 -
| 
| 25 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32474 -
| 
| 25 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32475 -
| 
| 21 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32476 -
| 
| 25 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32477 -
| 
| 26 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32478 -
| 
| 27 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32479 -
| 
| 27 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32480 -
| 
| 20 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 32481 -
| 
| 30 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32482 -
| 
| 29 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32483 -
| 
| 19 settembre 2000
| LONEOS
|-
| 32484 -
| 
| 4 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 32485 -
| 
| 1 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 32486 -
| 
| 2 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 32487 -
| 
| 2 ottobre 2000
| LONEOS
|-
| 32488 -
| 
| 5 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 32489 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 32490 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 32491 -
| 
| 30 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 32492 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 32493 -
| 
| 18 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 32494 -
| 
| 30 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 32495 -
| 
| 25 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 32496 -
| 
| 18 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 32497 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 32498 -
| 
| 5 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 32499 -
| 
| 19 dicembre 2000
| NEAT
|-
| 32500 -
| 
| 30 dicembre 2000
| LINEAR
|}

32501-32600 

|-
| 32501 -
| 
| 22 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 32502 -
| 
| 26 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 32503 -
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 32504 -
| 
| 21 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 32505 -
| 
| 18 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 32506 -
| 
| 21 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 32507 -
| 
| 12 giugno 2001
| NEAT
|-
| 32508 -
| 
| 19 giugno 2001
| NEAT
|-
| 32509 -
| 
| 28 giugno 2001
| NEAT
|-
| 32510 -
| 2001 NS
| 12 luglio 2001
| J. Broughton
|-
| 32511 -
| 
| 9 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 32512 -
| 
| 20 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 32513 -
| 
| 19 luglio 2001
| NEAT
|-
| 32514 -
| 
| 19 luglio 2001
| NEAT
|-
| 32515 -
| 
| 22 luglio 2001
| NEAT
|-
| 32516 -
| 
| 16 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 32517 -
| 
| 21 luglio 2001
| NEAT
|-
| 32518 -
| 
| 19 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 32519 -
| 
| 21 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 32520 -
| 
| 21 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 32521 -
| 
| 29 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 32522 Judiepersons
| 
| 29 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 32523 -
| 
| 27 luglio 2001
| NEAT
|-
| 32524 -
| 
| 20 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 32525 -
| 
| 21 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 32526 -
| 
| 25 luglio 2001
| NEAT
|-
| 32527 Junko
| 
| 28 luglio 2001
| LONEOS
|-
| 32528 -
| 
| 29 luglio 2001
| LINEAR
|-
| 32529 -
| 
| 10 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32530 -
| 
| 12 agosto 2001
| J. Nomen
|-
| 32531 Ulrikababiaková
| 
| 13 agosto 2001
| P. Kušnirák
|-
| 32532 Thereus
| 
| 9 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32533 Tranpham
| 
| 11 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32534 -
| 
| 11 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32535 -
| 
| 11 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32536 -
| 
| 11 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32537 -
| 
| 13 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32538 -
| 
| 15 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32539 -
| 
| 14 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32540 -
| 
| 13 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32541 -
| 
| 17 agosto 2001
| J. Nomen
|-
| 32542 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32543 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32544 Debjaniroy
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32545 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32546 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32547 Shandroff
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32548 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32549 Taricco
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32550 Sharonthomas
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32551 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32552 Jennithomas
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32553 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32554 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32555 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32556 Jennivibber
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32557 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32558 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32559 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32560 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32561 Waldron
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32562 Caseywarner
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32563 Nicolezaidi
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32564 Glass
| 
| 20 agosto 2001
| C. Wolfe
|-
| 32565 -
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32566 -
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32567 -
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32568 -
| 
| 18 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32569 Deming
| 
| 20 agosto 2001
| C. Wolfe
|-
| 32570 Peruindiana
| 
| 20 agosto 2001
| C. Wolfe
|-
| 32571 Brayton
| 
| 20 agosto 2001
| C. Wolfe
|-
| 32572 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32573 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32574 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32575 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32576 -
| 
| 16 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32577 -
| 
| 17 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32578 -
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32579 Allendavia
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32580 Avbalasingam
| 
| 18 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32581 -
| 
| 21 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32582 Mayachandar
| 
| 18 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32583 -
| 
| 18 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32584 -
| 
| 18 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32585 -
| 
| 18 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32586 -
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32587 -
| 
| 17 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32588 -
| 
| 19 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32589 -
| 
| 20 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32590 Cynthiachen
| 
| 20 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32591 -
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32592 -
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32593 Crotty
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32594 Nathandeng
| 
| 24 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32595 -
| 
| 25 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32596 Čepek
| 
| 29 agosto 2001
| Kleť
|-
| 32597 -
| 
| 23 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32598 -
| 
| 23 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32599 -
| 
| 23 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32600 -
| 
| 25 agosto 2001
| LINEAR
|}

32601-32700 

|-
| 32601 -
| 
| 26 agosto 2001
| NEAT
|-
| 32602 -
| 
| 21 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32603 Ariaeppinger
| 
| 22 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32604 -
| 
| 23 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32605 Lucy
| 
| 23 agosto 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 32606 -
| 
| 23 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32607 -
| 
| 23 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32608 Hallas
| 
| 24 agosto 2001
| R. A. Tucker
|-
| 32609 Jamesfagan
| 
| 24 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32610 Siennafink
| 
| 24 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32611 Ananyaganesh
| 
| 25 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32612 Ghatare
| 
| 25 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32613 Tseyuenman
| 
| 27 agosto 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 32614 Hacegarcia
| 
| 20 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32615 -
| 
| 19 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32616 Nadinehan
| 
| 19 agosto 2001
| LINEAR
|-
| 32617 -
| 
| 18 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32618 Leungkamcheung
| 
| 31 agosto 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 32619 -
| 
| 24 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32620 -
| 
| 24 agosto 2001
| LONEOS
|-
| 32621 Talcott
| 2001 RZ
| 8 settembre 2001
| R. A. Tucker
|-
| 32622 Yuewaichun
| 
| 11 settembre 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 32623 Samuelkahn
| 
| 7 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32624 -
| 
| 12 settembre 2001
| NEAT
|-
| 32625 -
| 
| 15 settembre 2001
| J. Nomen
|-
| 32626 -
| 
| 10 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32627 -
| 
| 10 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32628 Lazorik
| 
| 10 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32629 -
| 
| 10 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32630 Ethanlevy
| 
| 10 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32631 Majzoub
| 
| 10 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32632 -
| 
| 10 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32633 Honguyang
| 
| 11 settembre 2001
| LONEOS
|-
| 32634 Sonjamichaluk
| 
| 12 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32635 -
| 2001 SN
| 16 settembre 2001
| Fountain Hills
|-
| 32636 -
| 
| 17 settembre 2001
| LINEAR
|-
| 32637 -
| 2021 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32638 -
| 2042 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32639 -
| 2050 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32640 -
| 2531 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32641 -
| 2595 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32642 -
| 2601 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32643 -
| 2609 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32644 -
| 2723 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32645 -
| 2763 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32646 -
| 3010 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32647 -
| 3109 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32648 -
| 3538 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32649 -
| 4056 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32650 -
| 4070 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32651 -
| 4208 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32652 -
| 4319 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32653 -
| 4635 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32654 -
| 4640 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32655 -
| 4692 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32656 -
| 4711 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32657 -
| 4721 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32658 -
| 4800 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32659 -
| 4804 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32660 -
| 4826 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32661 -
| 4848 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32662 -
| 4900 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32663 -
| 5553 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32664 -
| 6072 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32665 -
| 6107 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32666 -
| 6124 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32667 -
| 6180 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32668 -
| 6278 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32669 -
| 6287 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32670 -
| 6323 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32671 -
| 6537 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32672 -
| 6720 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32673 -
| 6742 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32674 -
| 6750 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32675 -
| 6755 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32676 -
| 6802 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32677 -
| 6806 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32678 -
| 7566 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32679 -
| 1070 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32680 -
| 1095 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32681 -
| 1166 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32682 -
| 1177 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32683 -
| 1202 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32684 -
| 1269 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32685 -
| 1294 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32686 -
| 2072 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32687 -
| 3166 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32688 -
| 4025 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32689 -
| 4043 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32690 -
| 4075 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32691 -
| 4269 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32692 -
| 4329 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32693 -
| 4339 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32694 -
| 4408 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32695 -
| 1016 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32696 -
| 1055 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32697 -
| 1069 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32698 -
| 1104 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32699 -
| 1286 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32700 -
| 1351 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

32701-32800 

|-
| 32701 -
| 1353 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32702 -
| 2028 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32703 -
| 2087 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32704 -
| 2140 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32705 -
| 2157 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32706 -
| 2212 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32707 -
| 3089 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32708 -
| 3160 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32709 -
| 3355 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32710 -
| 4063 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32711 -
| 4132 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32712 -
| 4135 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32713 -
| 4159 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32714 -
| 5008 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32715 -
| 5105 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32716 -
| 5133 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32717 -
| 5155 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32718 -
| 1103 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32719 -
| 1153 T-3
| 17 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32720 Simoeisios
| 2131 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32721 -
| 2335 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32722 -
| 3340 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32723 -
| 4028 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32724 Woerlitz
| 4029 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32725 -
| 4057 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32726 Chromios
| 4179 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32727 -
| 4268 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32728 -
| 4517 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32729 -
| 5179 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32730 Lamarr
| 1951 RX
| 4 settembre 1951
| K. Reinmuth
|-
| 32731 Annaivanovna
| 
| 25 luglio 1968
| G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| 32732 -
| 
| 30 settembre 1975
| S. J. Bus
|-
| 32733 -
| 1976 SB
| 23 settembre 1976
| Harvard Observatory
|-
| 32734 Kryukov
| 1978 RM
| 1 settembre 1978
| N. S. Chernykh
|-
| 32735 Strekalov
| 
| 27 settembre 1978
| L. I. Chernykh
|-
| 32736 -
| 
| 27 ottobre 1978
| C. M. Olmstead
|-
| 32737 -
| 
| 27 ottobre 1978
| C. M. Olmstead
|-
| 32738 -
| 
| 1 novembre 1978
| K. Tomita
|-
| 32739 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32740 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32741 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32742 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32743 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32744 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32745 -
| 
| 28 febbraio 1981
| S. J. Bus
|-
| 32746 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32747 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32748 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32749 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32750 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32751 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32752 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32753 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32754 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32755 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32756 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32757 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32758 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32759 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32760 -
| 
| 6 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32761 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32762 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32763 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32764 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32765 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 32766 Voskresenskoe
| 
| 21 ottobre 1982
| L. V. Zhuravleva
|-
| 32767 -
| 
| 1 settembre 1983
| H. Debehogne
|-
| 32768 Alexandripatov
| 
| 5 settembre 1983
| L. V. Zhuravleva
|-
| 32769 -
| 
| 8 gennaio 1984
| E. Bowell
|-
| 32770 Starchik
| 
| 23 dicembre 1984
| L. G. Karachkina
|-
| 32771 -
| 
| 6 settembre 1985
| H. Debehogne
|-
| 32772 -
| 1986 JL
| 11 maggio 1986
| C. Pollas
|-
| 32773 -
| 1986 TD
| 5 ottobre 1986
| M. Antal
|-
| 32774 -
| 1986 VZ
| 3 novembre 1986
| A. Mrkos
|-
| 32775 -
| 
| 29 novembre 1986
| K. Suzuki, T. Urata
|-
| 32776 Nriag
| 
| 29 maggio 1987
| C. S. Shoemaker
|-
| 32777 -
| 
| 21 agosto 1987
| Z. Vávrová
|-
| 32778 -
| 
| 11 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 32779 -
| 
| 11 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 32780 -
| 
| 13 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 32781 -
| 
| 17 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 32782 -
| 
| 14 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 32783 -
| 
| 14 settembre 1988
| S. J. Bus
|-
| 32784 -
| 1989 AR
| 4 gennaio 1989
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 32785 -
| 
| 10 febbraio 1989
| Y. Oshima
|-
| 32786 -
| 
| 3 aprile 1989
| E. W. Elst
|-
| 32787 -
| 
| 26 settembre 1989
| E. W. Elst
|-
| 32788 -
| 
| 26 settembre 1989
| E. W. Elst
|-
| 32789 -
| 
| 26 settembre 1989
| E. W. Elst
|-
| 32790 -
| 
| 23 settembre 1989
| H. Debehogne
|-
| 32791 -
| 
| 3 ottobre 1989
| S. J. Bus
|-
| 32792 -
| 
| 7 ottobre 1989
| E. W. Elst
|-
| 32793 -
| 
| 3 ottobre 1989
| H. Debehogne
|-
| 32794 -
| 
| 30 ottobre 1989
| S. J. Bus
|-
| 32795 -
| 
| 21 novembre 1989
| Y. Oshima
|-
| 32796 Ehrenfest
| 
| 2 marzo 1990
| E. W. Elst
|-
| 32797 -
| 1990 OJ
| 18 luglio 1990
| E. F. Helin
|-
| 32798 -
| 
| 29 luglio 1990
| H. E. Holt
|-
| 32799 -
| 
| 22 agosto 1990
| H. E. Holt
|-
| 32800 -
| 
| 17 agosto 1990
| P. Rose
|}

32801-32900 

|-
| 32801 -
| 
| 15 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 32802 -
| 1990 SK
| 20 settembre 1990
| R. H. McNaught
|-
| 32803 -
| 
| 18 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 32804 -
| 
| 17 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 32805 -
| 
| 18 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 32806 -
| 
| 22 settembre 1990
| H. Debehogne
|-
| 32807 Quarenghi
| 
| 24 settembre 1990
| L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel'
|-
| 32808 Bischoff
| 
| 10 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32809 Sommerfeld
| 
| 10 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32810 Steinbach
| 
| 10 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32811 Apisaon
| 
| 14 ottobre 1990
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32812 -
| 
| 16 ottobre 1990
| E. W. Elst
|-
| 32813 -
| 
| 16 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 32814 -
| 1990 XZ
| 15 dicembre 1990
| E. F. Helin
|-
| 32815 -
| 
| 14 aprile 1991
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 32816 -
| 
| 2 agosto 1991
| E. W. Elst
|-
| 32817 -
| 
| 6 agosto 1991
| E. W. Elst
|-
| 32818 -
| 
| 14 agosto 1991
| E. W. Elst
|-
| 32819 -
| 
| 8 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 32820 -
| 
| 8 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 32821 Posch
| 
| 9 settembre 1991
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32822 -
| 
| 15 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 32823 -
| 
| 1 ottobre 1991
| Spacewatch
|-
| 32824 -
| 
| 2 febbraio 1992
| E. W. Elst
|-
| 32825 -
| 
| 2 febbraio 1992
| E. W. Elst
|-
| 32826 -
| 
| 26 febbraio 1992
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 32827 -
| 
| 28 febbraio 1992
| Spacewatch
|-
| 32828 -
| 
| 29 febbraio 1992
| UESAC
|-
| 32829 -
| 
| 29 febbraio 1992
| UESAC
|-
| 32830 -
| 
| 29 febbraio 1992
| UESAC
|-
| 32831 -
| 
| 29 febbraio 1992
| Spacewatch
|-
| 32832 -
| 
| 5 marzo 1992
| Spacewatch
|-
| 32833 -
| 
| 6 marzo 1992
| Spacewatch
|-
| 32834 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32835 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32836 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32837 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32838 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32839 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32840 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32841 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32842 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32843 -
| 
| 3 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32844 -
| 
| 8 marzo 1992
| UESAC
|-
| 32845 -
| 
| 26 marzo 1992
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 32846 -
| 
| 5 aprile 1992
| Spacewatch
|-
| 32847 -
| 
| 1 maggio 1992
| H. Debehogne
|-
| 32848 -
| 1992 MD
| 29 giugno 1992
| H. E. Holt
|-
| 32849 -
| 
| 26 luglio 1992
| E. W. Elst
|-
| 32850 -
| 
| 2 settembre 1992
| E. W. Elst
|-
| 32851 -
| 
| 2 settembre 1992
| E. W. Elst
|-
| 32852 -
| 
| 2 settembre 1992
| E. W. Elst
|-
| 32853 Döbereiner
| 
| 21 settembre 1992
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32854 -
| 
| 30 settembre 1992
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 32855 Zollitsch
| 
| 24 settembre 1992
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32856 -
| 
| 30 settembre 1992
| H. E. Holt
|-
| 32857 -
| 
| 31 ottobre 1992
| N. Kawasato
|-
| 32858 Kitakamigawa
| 
| 25 gennaio 1993
| T. Seki
|-
| 32859 -
| 1993 EL
| 15 marzo 1993
| T. B. Spahr
|-
| 32860 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32861 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32862 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32863 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32864 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32865 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32866 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32867 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32868 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32869 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32870 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32871 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32872 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32873 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32874 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32875 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32876 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32877 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 32878 -
| 1993 NX
| 12 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 32879 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 32880 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 32881 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 32882 -
| 
| 15 settembre 1993
| E. W. Elst
|-
| 32883 -
| 
| 15 settembre 1993
| E. W. Elst
|-
| 32884 -
| 
| 16 settembre 1993
| H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 32885 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 32886 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 32887 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 32888 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 32889 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 32890 Schwob
| 
| 8 gennaio 1994
| C. S. Shoemaker
|-
| 32891 Amatrice
| 
| 9 febbraio 1994
| V. S. Casulli
|-
| 32892 Prufrock
| 1994 DW
| 22 febbraio 1994
| A. A. Kaas
|-
| 32893 van der Waals
| 
| 9 marzo 1994
| E. W. Elst
|-
| 32894 -
| 
| 3 maggio 1994
| Spacewatch
|-
| 32895 -
| 
| 4 maggio 1994
| Spacewatch
|-
| 32896 -
| 
| 12 luglio 1994
| T. B. Spahr
|-
| 32897 Curtharris
| 1994 PD
| 1 agosto 1994
| C. S. Shoemaker
|-
| 32898 -
| 
| 9 agosto 1994
| E. F. Helin
|-
| 32899 Knigge
| 
| 4 agosto 1994
| F. Börngen
|-
| 32900 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|}

32901-33000 

|-
| 32901 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 32902 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 32903 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 32904 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 32905 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 32906 -
| 1994 RH
| 2 settembre 1994
| E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| 32907 -
| 
| 1 settembre 1994
| Spacewatch
|-
| 32908 -
| 
| 27 settembre 1994
| Spacewatch
|-
| 32909 -
| 1994 TS
| 2 ottobre 1994
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 32910 -
| 
| 13 ottobre 1994
| S. Otomo
|-
| 32911 Cervara
| 1994 VX
| 4 novembre 1994
| V. S. Casulli
|-
| 32912 -
| 
| 30 novembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 32913 -
| 
| 31 dicembre 1994
| Spacewatch
|-
| 32914 -
| 
| 6 gennaio 1995
| M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 32915 -
| 
| 30 gennaio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 32916 -
| 1995 CL
| 1 febbraio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 32917 -
| 1995 CM
| 1 febbraio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 32918 -
| 1995 CZ
| 3 febbraio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 32919 -
| 
| 3 febbraio 1995
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 32920 -
| 
| 1 febbraio 1995
| Spacewatch
|-
| 32921 -
| 1995 EV
| 9 marzo 1995
| Stroncone
|-
| 32922 -
| 
| 1 marzo 1995
| Spacewatch
|-
| 32923 -
| 
| 2 aprile 1995
| Spacewatch
|-
| 32924 -
| 
| 6 aprile 1995
| Spacewatch
|-
| 32925 -
| 1995 KF
| 24 maggio 1995
| C. W. Hergenrother
|-
| 32926 -
| 
| 22 giugno 1995
| Spacewatch
|-
| 32927 -
| 
| 22 luglio 1995
| Spacewatch
|-
| 32928 Xiejialin
| 1995 QZ
| 20 agosto 1995
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32929 -
| 
| 31 agosto 1995
| D. C. Jewitt, J. Chen
|-
| 32930 -
| 
| 24 settembre 1995
| S. P. Laurie
|-
| 32931 Ferioli
| 
| 26 settembre 1995
| P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| 32932 -
| 
| 18 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 32933 -
| 
| 19 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 32934 -
| 
| 19 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 32935 -
| 
| 25 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 32936 -
| 
| 25 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 32937 -
| 1995 TT
| 13 ottobre 1995
| T. Kobayashi
|-
| 32938 Ivanopaci
| 
| 15 ottobre 1995
| L. Tesi, A. Boattini
|-
| 32939 Nasimi
| 
| 24 ottobre 1995
| Kleť
|-
| 32940 -
| 
| 26 ottobre 1995
| T. Kobayashi
|-
| 32941 -
| 
| 24 ottobre 1995
| A. Testa, G. Ventre
|-
| 32942 -
| 
| 27 ottobre 1995
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 32943 Sandyryan
| 
| 13 novembre 1995
| AMOS
|-
| 32944 Gussalli
| 
| 19 novembre 1995
| P. Sicoli, F. Manca
|-
| 32945 Lecce
| 
| 24 novembre 1995
| V. S. Casulli
|-
| 32946 -
| 
| 17 novembre 1995
| Spacewatch
|-
| 32947 -
| 
| 23 dicembre 1995
| D. di Cicco
|-
| 32948 -
| 
| 16 dicembre 1995
| Spacewatch
|-
| 32949 -
| 
| 14 gennaio 1996
| AMOS
|-
| 32950 -
| 
| 10 febbraio 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32951 -
| 
| 20 marzo 1996
| NEAT
|-
| 32952 -
| 
| 22 marzo 1996
| E. W. Elst
|-
| 32953 -
| 
| 15 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 32954 -
| 
| 15 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 32955 -
| 
| 24 aprile 1996
| Y. Ikari
|-
| 32956 -
| 
| 18 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 32957 -
| 
| 18 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 32958 -
| 
| 20 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 32959 -
| 
| 20 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 32960 -
| 
| 14 luglio 1996
| E. W. Elst
|-
| 32961 -
| 1996 PS
| 9 agosto 1996
| NEAT
|-
| 32962 -
| 
| 11 agosto 1996
| G. R. Viscome
|-
| 32963 -
| 
| 11 agosto 1996
| G. R. Viscome
|-
| 32964 -
| 
| 9 agosto 1996
| NEAT
|-
| 32965 -
| 
| 15 agosto 1996
| NEAT
|-
| 32966 -
| 
| 15 agosto 1996
| G. R. Viscome
|-
| 32967 -
| 
| 8 agosto 1996
| E. W. Elst
|-
| 32968 -
| 
| 8 agosto 1996
| E. W. Elst
|-
| 32969 Motohikosato
| 
| 6 agosto 1996
| T. Okuni
|-
| 32970 -
| 1996 QX
| 19 agosto 1996
| Kleť
|-
| 32971 -
| 
| 8 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 32972 -
| 
| 17 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 32973 -
| 
| 11 ottobre 1996
| K. Endate
|-
| 32974 -
| 
| 4 ottobre 1996
| Spacewatch
|-
| 32975 -
| 
| 6 ottobre 1996
| Spacewatch
|-
| 32976 -
| 1996 VK
| 3 novembre 1996
| T. Urata
|-
| 32977 -
| 
| 13 novembre 1996
| T. Kobayashi
|-
| 32978 -
| 
| 9 novembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32979 -
| 
| 9 novembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32980 -
| 
| 10 novembre 1996
| Spacewatch
|-
| 32981 -
| 
| 11 novembre 1996
| Spacewatch
|-
| 32982 -
| 
| 2 novembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32983 -
| 
| 27 novembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32984 -
| 1996 XX
| 1 dicembre 1996
| N. Sato
|-
| 32985 -
| 
| 1 dicembre 1996
| Spacewatch
|-
| 32986 -
| 
| 1 dicembre 1996
| Spacewatch
|-
| 32987 Uyuni
| 
| 4 dicembre 1996
| V. S. Casulli
|-
| 32988 -
| 
| 8 dicembre 1996
| T. Kobayashi
|-
| 32989 -
| 
| 5 dicembre 1996
| Spacewatch
|-
| 32990 Sayo-hime
| 
| 30 dicembre 1996
| N. Sato
|-
| 32991 -
| 
| 4 gennaio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 32992 -
| 
| 3 gennaio 1997
| Spacewatch
|-
| 32993 -
| 
| 9 gennaio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 32994 -
| 
| 11 gennaio 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 32995 -
| 
| 29 gennaio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 32996 -
| 1997 CV
| 1 febbraio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 32997 -
| 
| 3 febbraio 1997
| NEAT
|-
| 32998 -
| 
| 1 febbraio 1997
| N. Sato
|-
| 32999 -
| 
| 6 febbraio 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 33000 Chenjiansheng
| 
| 11 febbraio 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|}

Collegamenti esterni 
 

0032001